Luis Francisco Peñuela (Bogotá, 21 de Junho de 1970) é um árbitro de futebol colombiano, integrado à FIFA desde 2008, que também atua como bancário. Apitou no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 de 2007.

Árbitros de futebol da Colômbia
Naturais de Bogotá